

Cinema 
 I vicini – film del 1920 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline

Persone 
 Antonio Vicini – politico italiano
 Antonio Vicini – politico italiano
 Azeglio Vicini – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Domenico Vicini – tennista sammarinese
 Giovanni Vicini – politico e giurista italiano
 Marco Arturo Vicini – avvocato e politico italiano
 Marco Vicini – pallavolista italiano
 Mario Vicini – ciclista su strada italiano

Pagine correlate 
 Vicino